Krickl steht für:

 Gehörn des Rehbocks im süddeutsch-österreichischen Sprachraum, siehe Reh#Geweih

Krickl ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Maria Krickl (* 1968), deutsche Autorin
 Josef Krickl (1870–1953), österreichischer Musiker und Komponist
 Michael Krickl (1883–1949), niederösterreichischer Schriftsteller und Heimatdichter
 Stefan Krickl (* 1997), österreichischer Fußballspieler